Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Carmichael e Frew McMillan che hanno battuto in finale Manuel Orantes e Ion Țiriac 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Bob Carmichael /  Frew McMillan (Campioni)
 Manuel Orantes /  Ion Țiriac (finale)

 John Alexander /  Phil Dent (quarti di finale)
 Patricio Cornejo /  Jaime Fillol (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1973